Бінга:
 Бінга (гора) - гора в Мозамбіці, є його найвищою точкою Мозамбіку, розташована на крайньому заході країни на кордоні з Зімбабве, в провінції Маніка.
  - етнічна група проживає у Південному Судані на території штату Західний Бахр-ель-Газаль.

Адміністративні одиниці 
  - сільська комуна в Малі, входить до складу округу Діра провінції Томбукту.
 Бінга (місто) - місто в Екваторіальній провінції Демократичної Республіки Конго.
  - один з районів Зімбабве, входить до складу провінції Північний Матабелеленд.

Див. Також 
  Рефлекс Бінга - патологічний рефлекс, що виявляється в розгинанні I пальця стопи при поколюванні її тильної поверхні голкою, названий на честь невролога Пауля Роберта Бінга.